Карл Кроус (англ. Charl Crous, 25 вересня 1990) — південноафриканський плавець.
 Кроус-Лендінг (Каліфорнія) Кроус-Лендінг (англ. Crows Landing) — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Станіслаус штату Каліфорнія.
 Кроус-Нест (Індіана) Кроус-Нест (англ. Crows Nest) — місто (англ. town) в США, в окрузі Меріон штату Індіана.
 Норт-Кроус-Нест (Індіана) Норт-Кроус-Нест (англ. North Crows Nest) — місто (англ. town) в США, в окрузі Меріон штату Індіана.
 Марі Кроус (фр. Marie Crous) — французька математикиня, яка жила в XVII столітті.